QLOC — польская сервисная компания, работающая в индустрии компьютерных игр, и базирующаяся в Варшаве и Гданьске. Компания была основана в 2009 году как расширение отдела локализации Cenega Poland. Предоставляет услуги в области тестирования, локализации и портирования компьютерных и консольных игр. В настоящее время принадлежит китайской компании Tencent.

Деятельность компании

Портирование

Переиздание

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Производители компьютерных игр Польши
Локализационные компании